Die Fünf steht für:
 Die fünf, expressionistische Künstlergruppe in Kassel (1923–1927)
 Die Fünf (Roman) von Wladimir Zeev Jabotinsky (1935)

Filmtitel:
 Die Fünf (2010) (The Five), US-amerikanischer Spielfilm von Dave Yasuda (2010)
 Die Fünf (2014), deutscher Dokumentarkurzfilm von Robert Besta (2014)